Чочотла има више значења:

 Чочотла (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чочотла (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику